«Боец» — название нескольких фильмов и телесериалов:
 «Боец» — телесериал 2004 года, Россия, в главной роли — Дмитрий Марьянов, режиссёр — Евгений Серов.
 «Боец» — фильм 2007 года, США, режиссёр — Шарон Барнс.
 «Боец» — фильм 2007 года, Дания, режиссёр — Наташа Арчи.
 «Боец» — фильм 2010 года, США, в главных ролях — Кристиан Бэйл и Марк Уолберг, режиссёр — Дэвид О. Расселл.
 См. также 
 «Уличный боец» — название нескольких художественных фильмов и телевизионных сериалов.
 «Американский боец» — фильм 1992 года, США, в главной роли — Гэри Дэниелс, режиссёр — Стивен Остин.
 «Боец Баки» — аниме-сериал 2001 года, Япония, режиссёр — Хитоси Намба.
 «Боец в стиле обезьяны» — фильм 1979 года, Гонконг, в главной роли — Си Чжан, режиссёр — Лю Цзялян.
 «Боец из Кентукки» — фильм 1949 года, США, в главной роли — Джон Уэйн в главной роли, режиссёр — Джордж Ваггнер.
 «Боец с шестом» — фильм 1983 года, Гонконг, в главной роли — Лю Цзяхуэй, режиссёр — Лю Цзялян.
 «Гатчамен-боец» — аниме-сериал 1979 года, Япония, режиссёр — Хара Сэйтаро.
 «Непревзойдённый боец» — фильм 2004 года, Китай, режиссёр — Марко Мак.
 «Последний звёздный боец» — фильм 1984 года, США, в главной роли — Кэтрин Стюарт, режиссёр — Ник Кастл.
 «Фантастический боец» — фильм 2004 года, США, в главной роли — Дон (Дракон) Уилсон, режиссёр — Арт Камачо.